Veliko Polje (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
Veliko Polje (Obrenovac), een plaats in de Servische gemeente Obrenovac
Veliko Polje (Zagreb)
Veliko Polje (Lukač)